

Мирненська сільська рада — сільське поселення, Родинський район, Алтайський край

Мирненська сільська рада — колишня сільська рада, Вінницька область, Калинівський район
 Мирненська сільська рада — колишня сільська рада, Волинська область, Горохівський район
 Мирненська сільська рада — колишня сільська рада, Донецька область, Слов'янський район
 Мирненська сільська рада — колишня сільська рада, Запорізька область, Гуляйпільський район
 Мирненська сільська рада — колишня сільська рада, Запорізька область, Оріхівський район
 Мирненська сільська рада — колишня сільська рада, Київська область, Бориспільський район
 Мирненська сільська рада — колишня сільська рада, Луганська область, Білокуракинський район
 Мирненська сільська рада — колишня сільська рада, Одеська область, Біляївський район
 Мирненська сільська рада — колишня сільська рада, Рівненська область, Костопільський район
 Мирненська сільська рада — колишня сільська рада, Тернопільська область, Підгаєцький район